Потсдамскі декларації:

 Потсдамська декларація 1911 року — угода між Російською і Німецькою імперіями, яка була підписана в Петербурзі 6 (19) серпня 1911 року міністром закордонних справ Росії Анатолієм Нератовим і німецьким послом в Росії графом Фрідріхом фон Пурталесом.
 Потсдамська декларація 1945 року — вимога з боку США, Великої Британії та Китаю беззастережної капітуляції Японії.